Горбуново — название населённых пунктов.

Казахстан 
 Горбуново — село в Зеленовском районе Западно-Казахстанской области.
 Горбуново — название села Жанажол Акжайыкского района Западно-Казахстанской области до 1993 года.

Россия 
 Республика Алтай
 Горбуново — село в Усть-Коксинском районе.

 Ивановская область
 Горбуново — деревня в Верхнеландеховском районе.

 Кировская область
 Горбуново — деревня в Сунском районе.

 Курганская область
 Горбуново — посёлок в Петуховском районе.

 Московская область
 Горбуново — деревня в Волоколамском районе.
 Горбуново — деревня в Одинцовском районе.

 Нижегородская область
 Горбуново — деревня в Городецком районе.

 Новгородская область
 Горбуново — деревня в Крестецком районе.

 Новосибирская область
 Горбуново — село в Куйбышевском районе.

 Пермский край
 Горбуново — деревня в Кунгурском районе.
 Горбуново — деревня в Пермском районе.
 Горбуново — деревня в Чердынском районе.

 Псковская область
 Горбуново — деревня в Красногородском районе.

 Свердловская область
 Горбуново — посёлок в городском округе «Город Нижний Тагил».

 Тверская область
 Горбуново — деревня в Славковском сельском поселении Кашинского района.
 Горбуново — деревня в Шепелевском сельском поселении Кашинского района.
 Горбуново — деревня в Спировском районе.

 Тульская область
 Горбуново — деревня в Белёвском районе.

 Удмуртия
 Горбуново — деревня в Сарапульском районе.

 Челябинская область
 Горбуново — упразднённая деревня в Нязепетровском районе.

 Ярославская область
 Горбуново — деревня в Ярославском районе.